Дени́с:

 Денис — мужское имя
 Денис (герб) — старинный польский фамильный герб
 Денис (остров) — остров в Индийском океане
 Денис (дух веры, след веры) — прямой перевод с тюркского ден – вера, религия; ис – дух, след

Персоналии 
 Денис, Каталина (род. 1985) — колумбийская актриса и модель.
 Денис, Луис Фелипе (1931—1987) — кубинский генерал МВД.
 Денис, Михаэль (1729—1800) — австрийский поэт, библиограф и лепидоптеролог.
 Денис, Херман (род. 1981) — аргентинский футболист, нападающий. Игрок клуба «Аталанта».
 Денис, Харри (1896—1971) — нидерландский футболист, полузащитник.

См. также 
 Деннис